Saltarelli ist der Familienname folgender Personen:

 Jacopo Saltarelli (* um 1459; † ?), Malermodell
 Michael Angelo Saltarelli (1933–2009), römisch-katholischer Bischof von Wilmington